Under 1999 spelades China International två gånger:

 China International 1999 (vår), som en del av säsongen 1998/1999.
 China International 1999 (höst), som en del av säsongen 1999/2000.